Wiehen bezeichnet:

 in der lokalen Umgangssprache das Wiehengebirge im Weserbergland

Wiehen ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wiehen (1886–1958), deutscher Kaufmann und Genealoge 
 Helen Wiehen (1899–1969), deutsche Malerin und Paramentenstickerin